Les Eagles est un nom porté par diverses personnes et entités.

Musique 
 les Eagles un groupe de country rock californien
 les Eagles, un album éponyme du groupe précédent
 les Eagles of Death Metal un groupe de rock américain
 Koero! Rakuten Eagles un single du groupe japonais Cute

Patronyme 

 Bronwyn Eagles (1980-), une athlète australienne spécialiste du lancer de marteau.
 Chris Eagles (1985-), un footballeur anglais
 Greg Eagles (1970-), un acteur et scénariste américain
 Michael Eagles (1963-), un joueur canadien de hockey sur glace, aujourd'hui entraineur

Sport 
 les Hanwha Eagles un club coréen de baseball disputant l'Organisation coréenne de baseball
 le Eagles Baseball Softball Club un club suisse de baseball disputant la Ligue Nationale A
 les Tohoku Rakuten Golden Eagles une équipe japonaise de baseball disputant la Ligue pacifique
 les Eagles de l'Utah une franchise américaine de basket-ball disputant la Continental Basketball Association
 les Newcastle Eagles un club anglais de basket-ball disputant la British Basketball League
 les Ulriken Eagles un club norvégien de basket-ball disputant le championnat norvégien
 les Go Ahead Eagles un club néerlandais de football disputant la 
 les Eagles de Charlotte un club de football américain évoluant en Seconde division de United Soccer Leagues
 les Eagles de Philadelphie une franchise de football américain disputant la National Football League
 les Eagles de Varsovie un club polonais de football américain disputant le championnat de Pologne
 les West Coast Eagles une équipe de football australien évoluant en Australian Football League
 les Eagles de Saint-Louis une franchise américaine de hockey sur glace disputant la Ligue nationale de hockey
 les Eagles de New Haven une franchise américaine de hockey sur glace disputant la Ligue américaine de hockey
 les Eagles de Syracuse une franchise américaine de hockey sur glace disputant la Ligue américaine de hockey
 les Eagles du Colorado une franchise américaine de hockey sur glace disputant la Ligue américaine de hockey
 les Ayr Scottish Eagles un club écossais de hockey sur glace disputant la Ice Hockey Superleague
 les Golden Eagles de Salt Lake une équipe américaine de hockey sur glace disparue
 les Eagles de Surrey une franchise canadienne de hockey sur glace junior disputant la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique
 les Oji Eagles une franchise japonaise de hockey sur glace disputant la 
 les Screaming Eagles du Cap-Breton une équipe canadienne de hockey sur glace disputant la Ligue de hockey junior majeur du Québec
 les Manly Sea Eagles un club australien de rugby à XIII disputant la National Rugby League
 les Sheffield Eagles un club anglais de rugby à XIII disputant le Co-operative Championship
 les Eagles, une équipe de rugby à XV sud-africaine disputant la Currie Cup
 L'Équipe des États-Unis de rugby à XV est surnommée les Eagles
 les Eagles de Boston College un club omnisports universitaire américain
 les Golden Eagles de Marquette un club omnisports universitaire américain
 les Southern Miss Golden Eagles un club omnisports universitaire américain
 les Eastern Michigan Eagles un club omnisports universitaire américain
 les Eastern Washington Eagles un club omnisports universitaire américain
 Les Eagles, l'un des trois clubs de supporters du CSP Limoges

Autres 
 Alpi Eagles, une ancienne compagnie aérienne italienne.
 les Blue Eagles une patrouille acrobatique de la British Army.
 Eagles, un jeu vidéo de guerre publié en 1983.
 Le Perfect Golden Eagle Square, un gratte-ciel de Zhongshan en Chine.

Voir aussi